Приключе́ния Арсла́на — советский двухсерийный детский художественный фильм, выпущенный в 1988 году киностудией «Узбекфильм». Режиссёр — Георгий Бзаров.

Сюжет 
Колдун-скорпион Карашах, используя свои волшебные чётки (Чётки жадности и страха, чётки подлости и лжи), заколдовал охотника Шера, превратив его в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор, превратив его в лентяя, а его внучку Юлдуз наградил самовлюблённостью. Простодушный Лешак благодаря колдовству стал хитрым и коварным.

За чётками так же охотится злая колдунья-сколопендра Сарыаджал. На какое-то время ей удаётся ими завладеть.

Единственный способ победить злодеев - прикрепить к волшебным чёткам Камень Справедливости. Но Карашах избавился от него.

Отважный мальчик Арслан побеждает колдунов и рушит злые чары Карашаха.

Музыка в фильме 
Песни для фильма написаны композитором Александром Зацепиным и поэтом Юрием Энтиным. Их исполнили Татьяна Анциферова, Игорь Борисов, Жанна Рождественская и Светлана Степченко.

В ролях 
 Мухамеджан Рахимов — Арслан («Лев»)
 Тамила Мухамедова — Юлдуз («Звезда»), внучка хозяина Синих гор
 Мелис Абзалов — злой колдун Карашах («Черный шах»), умеет превращаться в Скорпиона
 Дилором Камбарова — Сарыажал («Желтая смерть»), злая колдунья, умеет превращаться в сколопендру
 Хайрулла Сагдиев — Страх, слуга колдуна Карашаха, позже слуга Сарыажал
 Абдужалил Бурибаев — Голод, слуга колдуна Карашаха, позже слуга Сарыажал
 Абдухамид Гафуров — Хозяин Синих гор
 Вахид Кадыров — Лешак, слуга хозяина Синих Гор
 Анвар Кенджаев — глава стражников колдуна Карашаха
 Матякуб Матчанов — Таран, мастер-каменотес, наставник Арслана
 Джамбул Худайбергенов — Свирепый пёс Шайтан-Шер («Дьявольский тигр»), заколдованный охотник Шер («Тигр»), слуга Карашаха, впоследствии друг Арслана
 Клара Джалилова — ''женщина с курицей

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы-сказки СССР
Детские телефильмы СССР
Телефильмы студии «Узбекфильм»
Фильмы Георгия Бзарова
Телефильмы СССР 1988 года